Unternberg heißen folgende Orte:

 Unternberg, Gemeinde im Lungau, Land Salzburg
 Unternberg (Gemeinde Künzing), Ortsteil von Künzing, Kreis Deggendorf
 Unternberg (Gemeinde Ruden), Katastralgemeinde von Ruden in Kärnten
 Unternberg (Gemeinde Purgstall), Ortschaft der Marktgemeinde Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Unternberg (Gemeinde Puchberg), Ortsteil von Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Unternberg (Gemeinde St. Corona), Ortsteil von St. Corona am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Unternberg (Gemeinden Grieskirchen, Schlüßlberg), Ortschaft von Grieskirchen und Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Unternberg (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Unternberg (Gemeinde Abtenau), Katastralgemeinde von Abtenau, Land Salzburg
 Unternberg (Gemeinde Mattsee), Ort in Mattsee, Bezirk Salzburg-Land

Berge:
 Unternberg (Berg), in den Chiemgauer Alpen bei Ruhpolding in Bayern

Siehe auch:
 Unterberg